Maâtkarê est un prénom féminin de l'Égypte antique porté notamment par :

 Maâtkarê, nom de Nesout-bity de la reine Hatchepsout ;
 Maâtkarê, fille de Pinedjem  et première Divine Adoratrice d'Amon ;
 Maâtkarê, épouse d'Osorkon .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité